Sklepienie trójdzielne – sklepienie złożone z trzech przenikających się odcinków kolebek, tworzących w rzucie kształt trójkąta.

Patrz także: Sklepienie trójpodporowe

Przypisy 

Sklepienia